Imię i nazwisko William Miller nosili lub noszą m.in.:
 William Miller (1770-1825) – amerykański gubernator Karoliny Północnej w latach 1814-1817
 William Miller (1782-1849) – amerykański kaznodzieja, założyciel ruchu adwentowego
 William Miller (1864-1945) – brytyjski historyk, bizantynolog.
 William Miller (1905-1985) – amerykański wioślarz, dwukrotny medalista olimpijski
 William Miller (1912-2008) – amerykański lekkoatleta, mistrz olimpijski w skoku o tyczce z 1932
 William E. Miller (1914-1983) – amerykański polityk
 William „Bill” Miller (1915-2006) – amerykański pianista jazzowy
 William „Bill” Miller (ur. 1930) – amerykański lekkoatleta, wicemistrz olimpijski w rzucie oszczepem z 1952
 William „Willie” Miller (ur. 1955) – szkocki piłkarz
 William Miller (ur. 1984) – amerykański wioślarz